аш-Шайба́ни (), Шейбани́ () — нисба, часть арабо-мусульманского имени. В настоящее время — фамилия. Имеет два происхождения, никак не связанные между собой:
 От шайбан () — название . Также — арабское имя, означающее «белый; седой старик; холодный, снежный (месяц)».
 От Шибан (Сибан) — внук Чингисхана, третий сын Джучи, младший брат Батыя.

Персоналии 
 Мухаммад аш-Шайбани (749—805) — факих, один из кодификаторов мусульманского права.
 Ахмад ибн Ханбаль аш-Шайбани (780—855) — мусульманский правовед и богослов, основатель и эпоним ханбалитского мазхаба.
 Са’лаб аш-Шайбани (815—904) — арабский грамматист из куфийской школы, хадисовед, автор множества сочинений.
 Мухаммед Шейбани (1451—1510) — внук хана Узбекского ханства Абулхайр-хана, основатель династии Шейбанидов в Мавераннахре.
 Аш-Шайбани, Хайдар (род. 1984) — канадский футболист, вратарь французского клуба «Ним Олимпик».
  (уб. 697 или 698) — предводитель восстания хариджитов в Ираке против Омейядов.
  (ум. 713 или 714) — табиин.
  (уб. 746) — предводитель восстания хариджитов в Ираке против Омейядов.
  (ум. 769 или 770) — арабский полководец при Омейядах и Аббасидах.
  (уб. 795) — предводитель восстания хариджитов против Аббасидов в Джезире.
  (ум. во второй половине VIII века) — табиин, муфтий Куфы.
  (ум. 801) — арабский полководец при Аббасидах.
  (ум. в первой половине IX века) — арабский лексикограф и энциклопедист.
 Иса ибн аш-Шейх аш-Шайбани (ум. 882 или 883) — предводитель арабского племени шайбан.
  (ум. 898) — предводитель арабского племени шайбан.
  (IX век) — полунезависимый правитель Дияр-Бакра (совр. Турция) из пелемени шайбан.
  (IX век) — арабский полководец при Аббасидах.
  (IX век) — арабский полководец при Аббасидах.
 Шейбани, Аббас (1931—2022) — иранский профессор и политик.
  (род. 1948) — иранский экономист.
  (род. 1959) — один из лидеров иракских шиитов, командир повстанческой группы .
  (род. 1964) — государственный деятель ОАЭ.
  (род. 1997) — футболист из ОАЭ.
  — британский театральный режиссёр.

См. также 
 Шейбан — город в Иране, в провинции Хузестан.
  — учебное заведение (медресе), здание которого было построено в XII веке.